Бурцевка — деревня в Мантуровском районе Курской области России. Входит в состав Ястребовского сельсовета.

Население

География 
Бурцевка находится в восточной части Мантуровского района, недалеко от Старого Оскола и Губкина. Около деревни протекает река Стуженёк.

Расстояние до областного центра составляет 115 км, до райцентра Мантурово — 30 км.

История 
В 2010 году деревня вошла в состав укрупнённого Ястребовского сельсовета, в который вошли Стуженский и Крутоверховский сельсоветы Мантуровского района. До 2010 года входила в состав Крутоверховского сельсовета.

Достопримечательности 
 Братская могила воинов Советской Армии. Захоронено 34 человека, установлено фамилий на 21 человека.

Примечания 

Населённые пункты Мантуровского района (Курская область)